Rocky har flere betydninger:

 Rocky (tegneserie) – en svensk tegneserie.
 Rocky (filmserie)
 Rocky – en amerikansk film om den fiktive bokser Rocky Balboa
 Rocky II – en amerikansk film i serien om Rocky
 Rocky III – en amerikansk film i serien om Rocky
 Rocky IV – en amerikansk film i serien om Rocky